Идяш — топоним.

 Идяш — деревня в Башкортостане.
 Идяш — река в Башкортостане, приток Большого Кизила.
 Идяш — река в Башкортостане и Оренбургской области, приток Касмарки.
 Идяш — река в Башкортостане, приток Чермасана.